

Geografia
 Reyes – comune boliviano
 San Sebastián de los Reyes – comune spagnolo (comunità autonoma di Madrid)
 Villaseco de los Reyes – comune spagnolo (comunità autonoma di Castiglia e León)
 Unión de Reyes – comune cubano

Persone
 Abdón Reyes Cardozo – calciatore boliviano
 Alba Reyes – modella portoricana
 Alfonso Reyes – cestista spagnolo
 Alfonso Reyes – scrittore messicano
 Alina Reyes – scrittrice francese
 Ambrosio Arce de los Reyes – scrittore spagnolo
 Ángelo Reyes – cestista portoricano
 Armando Reyes – calciatore argentino
 Daniel Reyes – calciatore peruviano
 Daniel Reyes Avellán – calciatore nicaraguense
 Diana Reyes – pallavolista portoricana
 Diego Reyes – calciatore messicano
 Eduardo Reyes Ortiz – calciatore boliviano
 Efraim Medina Reyes – scrittore colombiano
 Eladio Reyes – calciatore peruviano
 Elisabeth Reyes – modella spagnola
 Felipe Reyes – cestista spagnolo
 Francisco Javier Reyes – calciatore honduregno
 Frank Reyes – cantante dominicano
 Fred Reyes – sceneggiatore statunitense
 Ginger Reyes – musicista statunitense
 Joaquín Reyes – calciatore messicano
 Jonathan Reyes – attore francese
 José Antonio Reyes – calciatore spagnolo
 José Manuel Fernández Reyes – calciatore spagnolo
 José Pilar Reyes – calciatore messicano
 Judy Reyes – attrice statunitense
 Kendall Reyes – giocatore di football americano statunitense
 Leonel Reyes – calciatore boliviano
 Lorenzo Reyes – calciatore cileno
 Luis Reyes Peñaranda – calciatore boliviano
 Maykel Reyes – calciatore cubano
 María Reyes – modella spagnola
 Milton Reyes – calciatore honduregno
 Pedro Reyes – calciatore cileno
 Persio Reyes – giocatore di baseball dominicano
 Rafael Reyes – politico colombiano
 Raúl Reyes – politico colombiano
 Ricky Reyes – wrestler statunitense
 Ron Reyes – cantante statunitense
 Rosie Reyes – tennista messicana
 Ruben Reyes – giocatore di baseball dominicano
 Sabas Reyes Salazar – sacerdote messicano
 Salvador Reyes – calciatore messicano

Personaggi di fantasia
 Cecilia Reyes – personaggio dei fumetti Marvel
 Hugo Reyes – personaggio della serie televisiva Lost
 Jaime Reyes – personaggio dei fumetti DC Comics
 Monica Reyes – personaggio della serie televisiva X-Files

Altro
 14684 Reyes – asteroide della fascia principale
 Agrupación Deportiva Cerro de Reyes Badajoz Atlético – società calcistica spagnola
 Alcázar de los Reyes Cristianos – architettura di Cordova
 Época de reyes – album di Chino & Nacho
 Reyes Católicos – stazione della metropolitana di Madrid
 Reyes de Aire – torneo di lucha libre
 Sangre de Reyes – album dei Tierra Santa
 Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes – società calcistica spagnola
 Vicariato apostolico di Reyes – diocesi boliviana

Pagine correlate 
 Jorge Reyes
 Pedro Reyes (disambigua)